Anten ist:

 der Name eines spätantiken Volksstammes nördlich des Schwarzen Meeres, siehe Anten
 der Name eines Naturschutzgebietes in Niedersachsen, siehe Anten (Naturschutzgebiet)
 der Name eines Adelsgeschlechts, siehe Anten (Adelsgeschlecht)

Anten ist auch der Name folgender Orte:

 ein Ortsteil der Gemeinde Berge, Landkreis Osnabrück, Niedersachsen
 ein Ort in Schweden, siehe Anten (Alingsås)

Siehe auch: 
 Ante (Architektur)
 Anthen